Marktplatz 8 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marktplatz 8 (Bad Kissingen)
 Marktplatz 8 in Thurnau, siehe Liste der Baudenkmäler in Thurnau
 Marktplatz 8 (Teterow)
 Marktplatz 8 (Weißenburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Weißenburg in Bayern